Army of Two (computerspelserie), een serie computerspellen van Electronic Arts
 Army of Two (computerspel), het eerste spel in de serie
 Army of Two: The 40th Day
 Army of Two: The Devil's Cartel
 Army of Two (Dum Dums), een nummer van Dum Dums uit 2001
 Army of Two (Olly Murs), een nummer van Olly Murs uit 2013